My Prerogative – singolo di Bobby Brown del 1988, tratto dall'album Don't Be Cruel
 My Prerogative – singolo di Britney Spears del 2004, tratto dall'album Greatest Hits: My Prerogative